Aerothyris joubini är en armfotingsart som först beskrevs av Blochmann 1906.  Aerothyris joubini ingår i släktet Aerothyris och familjen Terebratellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
joubini